Kristin Lang (* 14. März 1985 in Koblenz als Kristin Silbereisen) ist eine deutsche Tischtennisspielerin und Sportsoldatin. Sie wurde Europameisterin im Doppel 2016 und 2018 und mit der Mannschaft 2013 sowie deutsche Meisterin im Einzel 2010, 2016 und 2017. Sie bestritt 85 Länderspiele.

Karriere 
Kristin Lang begann als Siebenjährige mit dem Tischtennissport. Zunächst spielte sie bei der DJK Ochtendung. Über den SV Winterwerb (bis 2002), den TuS Bad Driburg (2002/03), die Homberger TS (ab 2003), den TV Busenbach (ab 2005) kam sie 2010 zum FSV Kroppach, für den sie in der Tischtennis-Bundesliga spielt. Da Kroppach am Ende der Saison 2012/13 seine Mannschaft aus der Bundesliga zurückzog, wechselte sie zu Ttc berlin eastside. 2015 schloss sie sich dem SV DJK Kolbermoor an.

Sie hat bisher (2019) an vierzehn Welt- und zehn Europameisterschaften für Erwachsene teilgenommen. Ende 2003 gewann sie bei einem ITTF-Pro-Tour-Turnier gegen die damalige Weltranglistendritte Niu Jianfeng aus China. Am 12. Oktober 2004 bestritt sie ihr erstes Länderspiel: In der EM-Qualifikation gegen Italien verlor sie gegen Wenling Tan Monfardini mit 1:3. Mit der Damen-Nationalmannschaft gewann sie 2013 bei den Europameisterschaften in Schwechat die Goldmedaille. Im Anschluss an die Weltmeisterschaft 2010 spielte sie in der 1. Liga Chinas im Klub Heilongjiang.

2011 und 2019 wurde sie als Spielerin des Jahres 2010 bzw. 2018 ausgezeichnet. 2012 nahm Silbereisen an den Olympischen Sommerspielen in London teil. Danach reduzierte sie ihre sportlichen Aktivitäten zugunsten einer Ausbildung als Physiotherapeutin.

Bei der Europameisterschaft 2013 in Schwechat gewann Kristin Lang mit der deutschen Mannschaft den Titel. Im Einzel schied sie im Achtelfinale aus. 2016 holte sie bei der Europameisterschaft in Budapest Gold im Doppel an der Seite von Sabine Winter. 2018 verteidigte sie den Titel mit Nina Mittelham.

2022 während der Europameisterschaft wurde sie vom Deutschen Tischtennisbund DTTB offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

Erfolge 
Zwischen 2000 und 2019 gewann Kristin Lang insgesamt 26 Medaillen bei deutschen Meisterschaften, davon achtmal Gold (drei im Einzel, vier im Doppel und eine im Mixed). Damit ist sie bislang (2019) Rekordhalterin bei den Damen.

 Deutsche Meisterin im Einzel: 2010, 2016, 2017
 Europameisterin im Doppel: 2016 (mit Sabine Winter), 2018 (mit Nina Mittelham)
 Dritte der Weltmeisterschaften mit der Mannschaft 2010
 Europameisterin mit der Mannschaft 2013
 Dritte der Europameisterschaften im Doppel 2012 (mit Wu Jiaduo)
 Dritte der Europameisterschaften im Doppel 2009 (mit Zhenqi Barthel)
 Dritte der Europameisterschaften mit der Mannschaft: 2007
 Deutsche Meisterin im Doppel: 2009 (mit Zhenqi Barthel), 2012 (mit Wu Jiaduo), 2014 und 2017 (mit Shan Xiaona)
 Deutsche Vizemeisterin im Doppel: 2006 (mit Elke Wosik), 2007 (mit Irene Ivancan)
 Deutsche Meisterin im Gemischten Doppel: 2005 (mit Christian Süß)
 Deutsche Vizemeisterin im Gemischten Doppel: 2003 (mit Oliver Alke)
 Dritte der Deutschen Meisterschaften im Einzel: 2008
 Dritte der Deutschen Meisterschaften im Doppel: 2008 (mit Laura Stumper)
 Gewinnerin des Bundesranglistenturniers der Damen: 2005, 2008
 Zweite im Bundesranglistenturnier TOP-16
 Westdeutsche Meisterin im Einzel: 2003
 Rheinlandmeisterin im Einzel: 1999, 2000, 2001
 Europameisterin mit der Mädchen-Mannschaft: 2000, 2003
 Vizeeuropameisterin im Mädchen-Einzel: 2001, 2002
 Dritte der Europameisterschaften mit der Mädchen-Mannschaft: 2001
 Dritte der Europameisterschaften im Mädchen-Doppel: 2001 (mit Laura Stumper) und 2002 (mit Alexandra Urban)
 Europameisterin mit der Schülerinnen-Mannschaft: 1999

Privat 
Kristins Zwillingsbruder Daniel erreichte im Tischtennis Regionalligastärke, ebenso ihre drei Jahre ältere Schwester Cornelia, mit der sie gemeinsam beim SV Winterwerb spielte. Seit Juli 2017 ist Kristin Silbereisen mit Jochen Lang, einem früheren Spieler der Tischtennis-Bundesliga, verheiratet und nahm dessen Nachnamen an. Mit ihm hat sie eine Tochter (* Januar 2018).

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rainer Stauber: Die Silbereisens – Familien-Bande, Zeitschrift DTS, 1999/5 Seite 29
 Tobias Schall: Eine Frau, die sich was traut, Zeitschrift DTS, 2005/9 Seite 10–14
 Susanne Heuing: Plan B entspannt, Zeitschrift DTS, 2016/14 Seite 14–15

Einzelnachweise

Weblinks 

 Homepage von Kristin Lang (abgerufen am 19. September 2017)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)

Tischtennisspieler (TuS Bad Driburg)
Tischtennisspieler (SV DJK Kolbermoor)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (TV Busenbach)
Europameister (Tischtennis)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Sportsoldat (Bundeswehr)
Deutscher
Geboren 1985
Frau